Карен Бліксен, повне ім'я Карен Крістенсе фон Бліксен-Фінеке (, друкувалася також під псевдонімами Оцеола, Ісак Дінесен, П'єр Андрезель, 17 квітня 1885, родинний маєток Рунгстедлунд (Rungstedlund) під Копенгагеном — 7 сентября 1962, там само) — данська письменниця.
 3318 Бліксен (3318 Blixen) — астероїд головного поясу.